Adamstown ist der Name mehrerer Orte:

in Australien:
 Adamstown (New South Wales)

in Irland:
 Adamstown (County Wexford)
 Adamstown (County Dublin)

auf den Pitcairninseln:
 Adamstown (Pitcairninseln)

in den Vereinigten Staaten:
 Adamstown (Maryland), im Frederick County
 Adamstown (Pennsylvania), im Lancaster County
 Adamstown (CDP), im Frederick County, Maryland - Census designated place
 Adamstown Village, im Frederick County, Maryland
 Adamstown Township in Maine

Siehe auch:
Adamston